Jaime Lannister é uma personagem fictícia  da série de livros A Song of Ice and Fire, escrita pelo autor norte-americano George R. R. Martin. Ele também é um dos personagens principais da adaptação televisiva Game of Thrones, onde é interpretado pelo ator dinamarquês Nikolaj Coster-Waldau. Ele é introduzido em ambas as mídias como um cavaleiro comandante da Guarda Real e membro da Casa Lannister, uma rica e poderosa família do continente de Westeros.  Jaime a princípio parece ser um homem amoral e inescrupuloso, mas aos poucos mostra ser alguém mais complexo, honorável e simpático. Ele tem três filhos, que desconhecem que ele seja seu pai, produtos de incesto com a irmã gêmea, Cersei Lannister.

Jaime é um dos personagens mais populares em ambas as versões da série.Nikolaj Coster-Waldau foi indicado para o Saturn Award de melhor ator coadjuvante em televisão por seu trabalho na terceira temporada. Ele e o restante do elenco foram indicados para o Screen Actors Guild Award–SAG de melhor elenco em série de drama em 2012, 2014, 2015, 2016 and 2017.

Biografia

Série literária

Antecedentes 
Jaime nasceu pouco depois de sua irmã gêmea Cersei e desenvolveram sentimentos incestuosos desde crianças. Aos quinze anos, ele participou da batalha contra a Irmandade Kingswood como escolta de Lorde Sumner Crakehall e foi em seguida feito cavaleiro por Ser Arthur Dayne. De volta para o Rochedo Casterly, ele visitou a irmã Cersei em Porto Real, onde ela o persuadiu a se juntar à Guarda Real para ficar perto dela. Porém, seu pai, Tywin Lannister, renunciou ao cargo de Mão do Rei e voltou com Cersei para o Rochedo Casterly. Jaime rapidamente entendeu que o "Rei Louco" Aerys Targaryen o nomeou para a guarda para separar Tywin de seu herdeiro. Ele se torna desiludido quando vê Aerys queimar vivos Rickard e Brandon Stark e ouvi-lo estuprando sua esposa-irmã Rhaella.

Quando Tywin Lannister começa a saquear Porto Real no auge da rebelião de Robert Baratheon contra Aerys, ele descobre que o rei pretende queimar completamente a cidade com todos nela e o mata, sendo imediatamente descoberto pelos homens de Tywin. Depois de assumir o poder, Robert Baratheon perdoa Jaime de seus votos e o nomeia para sua própria Guarda Real. Apesar de Jaime considerar seu assassinato como um grande ato, seus motivos para fazê-lo permanecem desconhecidos para o resto da população de Porto Real e ele recebe o insultuoso apelido de "Regicida". Vários anos depois, ele e o irmão anão Tyrion, resgatam uma jovem mulher, Tysha, de foras-da-lei, e Tyrion secretamente casa com ela. Quando Tywin descobre, ele ordena a Jaime que diga a Tyrion que ele encenou aquele incidente para que Tyrion perdesse sua virgindade. Apesar de não se saber se Jaime estava ciente que depois Tywin forçou o filho Tyrion a assistir Tysha ser estuprada por seus guardas, Jaime carrega uma grande carga de culpa nos anos seguintes por sua maldade com Tyrion.

A Game of Thrones 
Jaime acompanha a família real a Winterfell, onde o rei Robert Baratheon pretende persuadir seu amigo Ned Stark a aceitar a posição de Mão do Rei. Durante a visita, um dos filhos pequenos de Ned, Bran Stark, inadvertidamente espiona Jaime e Cersei fazendo sexo numa torre remota da fortaleza; Jaime empurra o garoto da janela pretendendo matá-lo para que o segredo seja mantido. Bran sobrevive à queda do alto da torre mas fica paralítico e perde a memória; quando um assassino mais tarde tenta matá-lo, sua mãe, Catelyn Stark, acusa o outro irmão, Tyrion, do ato, e o prende. Como vingança, Jaime instiga uma briga entre seus homens e os homens de Stark nas ruas de Porto Real, que mata gente dos dois lados. Mais tarde, Ned descobre que os três filhos do rei são produto do incesto de Jaime e Cersei mas é executado pelo pretenso filho mais velho de Baratheon, que morreu durante uma caçada, o agora rei Joffrey Baratheon. Jaime então viaja para as Terras Fluviais, onde ajuda seu pai, Tywin, na batalha que se desenrola contra os Stark, rebelados desde a execução do patriarca Ned, assumindo o comando de metade das forças Lannister. Ele toma a capital do reino, Riverrun, mas seu exército cai numa armadilha e é derrotado pelas forças de Robb Stark em Whispering Wood. Jaime é feito prisioneiro e encarcerado em Riverrun. Mesmo preso nas Terras Fluviais, em Porto Real o rei Joffrey o nomeia comandante da Guarda Real.

A Clash of Kings 
Tyrion Lannister faz várias tentativas de libertar Jaime, primeiro com guardas disfarçados que tentam libertá-lo e são pegos, depois oferecendo a troca de Arya e Sansa Stark, reféns em Porto Real, por Jaime. Após ouvir sobre as supostas mortes de Bran e Rickon Stark, seus filhos mais novos, Catelyn Stark interroga Jaime e ouve dele a confissão de que empurrou Bran da torre, conta do incesto com a irmã e de seus filhos com ela. Jaime então debocha de falecido Ned Stark por ter sido pai de um filho bastardo e Catelyn enfurecida chama sua guarda-costas Brienne de Tarth com sua espada.

A Storm of Swords 
Em A Storm of Swords, Catelyn liberta Jaime em troca de Arya e Sansa e ele é escoltado de volta por Brienne e seu primo Ser Cleos Frey; Frey é morto por salteadores de estrada e Brienne e Jaime capturados pelos Bravos Companheiros, que antes serviam a Tywin Lannister mas haviam se passado para o lado de Roose Bolton. Seu líder, Vargo Hoat, amputa uma mão de Jaime na esperança de que os Lannister culpem Roose e isso impeça os Bolton de se aliarem a eles. Prisioneiro e sem uma mão, Jaime conta a Brienne as circunstâncias em torno da morte do rei Aerys. Roose Bolton liberta Jaime mas mantém Brienne em cativeiro. Quando está a caminho de Porto Real, Jaime tem um sonho com Brienne e decide voltar para resgatá-la de Hoat. Jaime volta para Porto Real com Brienne e descobre que Joffrey morreu envenenado e que Tyrion foi acusado pelo assassinato e está preso. Jaime não acredita na culpa do irmão. Ele dá de presente a Brienne uma espada de aço valiriano forjada da ancestral espada dos Stark, Ice, e lhe dá a missão de encontrar e proteger a fugitiva Sansa Stark. Ele então força Varys a ajudar na fuga de Tyrion, confessando ao irmão que tem um débito com ele por seu papel no acontecido com Tysha. Indignado, Tyrion conta a Jaime de todos os casos de Cersei enquanto ele esteve fora, e mente dizendo que matou Joffrey, o filho deles.

A Feast for Crows 
Cersei ordena que Jaime vá para Riverrun expulsar Ser Brynden "Blackfish" Tully. Antes de partir, um armeiro lhe fabrica uma prótese para o lugar da mão amputada. Ele leva o mudo Ser Ilyn Payne junto para ensiná-lo a manejar a espada com a mão esquerda, usando as lições para confessar seu inúmeros crimes. Durante a marcha ele encontra seu primo  Lancel, que admite ter um caso com Cersei. Jaime persuade  Edmure Tully a forçar "Blackfish" a se render ameaçando saquear seu castelo e matar sua criança quando ela nascer. Mais tarde ele recebe uma carta de Cersei, que foi aprisionada pelo Alto Pardal e aguarda julgamento, implorando que seja seu campeão num julgamento por combate, mas ele queima a carta sem responder.

A Dance with Dragons 
Em A Dance with Dragons, Jaime vai para Raventree Hall e faz com que Lord Tytos Blackwood se renda, oficialmente encerrando a insurreição da Casa Stark. Depois da batalha, ele é procurado por Brienne que diz que Sansa Stark corre perigo por causa de Sandor "Cão de Guarda" Clegane. Não se sabe se isso é verdade ou visão, porque previamente Brienne foi vista como prisioneira de uma revivida Catelyn Stark e da anti-Lannisters Irmandade Sem Bandeiras.

Genealogia 

|-
|style="text-align: left;"|Referências e notas:

|}

Série de televisão 
Jaime é retratado pelo ator dinamarquês Nikolaj Coster-Waldau na adaptação da HBO Game of Thrones. Seu elenco foi anunciado em 20 de agosto de 2009.

1ª temporada (2011) 
O enredo de Jaime na primeira temporada permanece, na maior parte, idêntico ao enredo de seu livro, com apenas pequenos detalhes alterados. Depois de ser descoberto por Brandon Stark tendo um caso com Cersei, Jaime empurra o menino para sua morte presumida, mas Bran sobrevive à queda, reconhecidamente com ferimentos que mudaram sua vida e pouca lembrança do evento. Conforme a temporada continua, Cersei expressa sua preocupação a Jaime que Bran um dia se lembrará de ser empurrado e exporá seu caso incestuoso, que gerou todos os três filhos de Cersei. Jaime logo se junta a seu pai Tywin Lannister no campo enquanto eles enfrentam o exército de Robb Stark após a prisão de Ned Stark em Porto Real. Na Batalha de Whispering Wood, Robb captura Jaime das forças Lannister e o usa como refém. Após a captura de Jaime, ele confessa a Catelyn que tentou matar Bran, mas se recusa a revelar o porquê.

2ª temporada (2012) 
Robb traz um cativo Jaime consigo quando eles marcham pelas Terras Ocidentais, temeroso de que Tywin Lannister possa coagir um de seus seguidores a resgatá-lo. Num determinado momento, Jaime tenta escapar espancando até a morte seu primo e companheiro também preso Alton Lannister e estrangulando seu guarda Torrhen Karstark, que vem investigar o que está acontecendo; mesmo sem a fuga ser bem sucedida, a ira do pai de Torrhen, Rickard, se torna fatal para a campanha de Robb nos meses seguintes. Após Jaime debochar de Catelyn sobre a infidelidade de Ned Stark, ela o liberta e manda Brienne de Tarth acompanhá-lo a Porto Real em troca de Sansa e Arya Stark.

3ª temporada (2013) 
Jaime e Brienne são capturados no caminho por uma patrulha de soldados de Roose Bolton. Ele os convence a não estuprarem Brienne mas o líder do grupo,  Locke, dá de ombros quando Jaime tenta usar seu status para se libertar e lhe amputa a mão direita. Os dois são levados para Harrenhal, onde o ex-meistre Qyburn trata do ferimento de Jaime e ele revela a Brienne porque matou o "Rei Louco" Aerys. Roose Bolton deixa Jaime retornar a Porto Real mas insiste em manter Brienne como prisioneira por incitamento à traição. Depois de deixar Harrenhal, ele resolve voltar para libertar Brienne e consegue salvá-la antes que seja morta por um urso numa arena para a diversão de Locke e seus mercenários. Os dois retornam para Porto Real e Jaime volta a se reunir com Cersei.

4ª temporada (2014) 
Tywin dá de presente a Jaime uma espada forjada em aço valiriano e lhe pede que renuncie a seu lugar na Guarda Real e vá governar o Rochedo Casterly, repudiando-o quando ele recusa. Qyburn adapta o cotoco do braço de Jaime com uma mão de aço dourada e Tyrion providencia para ele ter lições de espada com a mão esquerda com seu guarda-costas Bronn. Cersei inicialmente se recusa a reiniciar a relação dos dois mas acaba cedendo e faz sexo com o irmão em frente ao corpo do filho morto Joffrey. Jaime presenteia Brienne de Tarth com a espada valiriana que lhe foi dada por Tywin e os serviços do escudeiro de Tyrion,  Podrick Payne, pedindo a ela que encontre Arya e Sansa e as coloque em segurança. Quando Tyrion é acusado da morte de Joffrey, Jaime convence o pai a poupar o irmão anão em troca de deixar a Guarda Real, mas Tyrion escolhe ter um julgamento por combate. O campeão de Tyrion perde o duelo e ele é condenado à morte, mas Jaime o liberta da cela e o ajuda a fugir para Essos, após o anão matar o próprio pai de ambos.

5ª temporada (2015) 
Cersei culpa Jaime por libertar Tyrion e ele confessa a Bronn que matará o irmão a próxima vez que o encontrar. Quando chega uma mensagem dos Martell, sutilmente ameaçando a vida de Myrcella como vingança pela morte de Oberyn Martell em Porto Real, Jaime e Bronn viajam até Dorne secretamente para resgatá-la. Quando estão fugindo com a menina, os dois são encurralados pela filhas bastardas de Oberyn, as Serpentes da Areia e uma luta começa até que todos são presos pela guarda do palácio real. O príncipe de Dorne, Doran Martell, percebe que a mensagem foi enviada pela amante de Oberyn, Ellaria Sand, e decide enviar Myrcella e seu próprio filho  Trystane de volta a Porto Real com Jaime. Quando o navio começa a navegar, Myrcella admite a Jaime que sabe que ele é seu pai e é feliz por isso, mas pouco depois morre em seus braços, envenenada por Ellaria Sand.

6ª temporada (2016) 
Jaime retorna a Porto Real com o corpo de Myrcella. Ele ordena a Trystane que fique no barco fora da cidade para protegê-lo da fúria de Cersei e envia uma mensagem a Doran dizendo que Ellaria é a assassina da menina. Ellaria mata Doran, as Serpentes matam Trystane e elas tomam o controle de Dorne. No funeral de Myrcella, Jaime confronta o líder religioso Alto Pardal por ter obrigado Cersei a desfilar nua pelas ruas de Porto Real como punição por adultério, mas é forçado a recuar com a chegada dos homens da Fé Militante. Ele recruta o exército dos Tyrell para marchar sobre o Septo de Baelor para libertar Margaery e Loras Tyrell, porém descobre que aparentemente Margaery se tornou uma seguidora do Alto Pardal e que Tommen, seu filho mais novo e agora o rei, fez uma aliança com a Fé Militante. Como punição por ter levantado armas contra a Fé, Jaime perde o comando da Guarda Real. Ele é enviado com Bronn para Riverrun para ajudar a Casa Frey a expulsar  Brynden "Blackfish" Tully e suas forças. Após uma proposta de rendição sem êxito, Brienne de Tarth implora a Jaime que encerre o cerco sem derramamento de sangue; Brienne não consegue êxito e Jaime consegue capturar Edmure Tully fazendo-o acreditar que seu filho pequeno será morto se ele não se render. Ele se rende e abre os portões da cidadela para as forças de Jaime, que vê Brienne e Podrick fugindo da cena num barco pelo rio e apenas dá um adeus discreto ao invés de alertar seus homens.

Após viajar para As Gêmeas, a fortaleza da Casa Frey, para um banquete em celebração da vitória, Jaime volta para Porto Real e descobre horrorizado que o Grand Septo foi destruído pelas conspirações de Cersei. Ele chega na Sala Vermelha a tempo de vê-la sendo coroada Rainha dos Sete Reinos e logo entende que a irmã matou o Alto Pardal, a Fé Militante, os Tyrell, o Grande Meistre Pycelle e o primo de ambos,  Kevan Lannister, para conquistar seu novo poder.

7ª temporada (2017) 
Depois do discurso da rainha Cersei aos nobres de Westeros sobre a necessidade de juntarem suas forças para enfrentarem os exércitos de Daenerys Targaryen que chegam ao continente, Jaime chama Ser Randyll Tarly para uma conversa particular. Tarly, um vassalo e aliado da Casa Tyrell, está reticente de apoiar os Lannister, mesmo com Olenna Tyrell, única sobrevivente da família depois da vingança de Cersei, agora ao lado de Daenerys, seus Imaculados e seus guerreiros nômades, por ser leal a seus juramentos; Jaime diz que Tarly é o líder dos outros lordes e eles o seguirão, e que deseja que ele seja seu comandante-em-chefe na batalha que virá; para conseguir seu apoio, ele lhe oferece o título de Protetor do Sul, depois da vitória. Jaime está presente quando Euron Greyjoy traz Ellaria Sand, a assassina de Myrcella, e sua filha Tyene como presentes de guerra para Cersei; Euron atacou a frota dos Greyjoy, a destruiu, e trouxe prisioneiros como um presente para Cersei, com quem quer fazer uma aliança e se casar. Jamie fica indignado quando o fanfarrão Euron, vendo a satisfação de Cersei com os presentes, pergunta como ela é na cama. Com o apoio de Tarly, Jaime toma de surpresa a fortaleza dos Tyrell, que se aliaram a Daenerys e obriga Olena Tyrell a se matar com veneno levado por ele. Antes de morrer, ela diz a Jaime que foi ela quem matou Joffrey deste mesmo jeito e quer que ele diga isso a Cersei.

Jaime retorna com Bronn e centenas de soldados do ataque e do saque à Highgarden, a fortaleza da Casa Tyrell, atuando na escolta das carroças que transportam comida e ouro da Campina para Porto Real. Ele abre uma das carroças, retira um saco com moedas de ouro e dá a Bronn como sua paga; mesmo assim o mercenário reclama dizendo que aquilo não compra um castelo. Jaime lhe diz que quando a guerra acabar ele terá seu castelo, de nada adianta ter um agora para ser tomado pelo inimigo. No caminho de volta, as tropas e as carroças são atacadas por Daenerys Targaryen, seu dragão Drogo e o exército  Dothraki. A investida dizima as tropas de Lannister, com suas carroças e muitos de seus homens incendiados pelo fogo lançado pelo dragão. Vendo seu exército ser destruído, Jaime empunha uma espada e galopando seu cavalo tenta matar Daenerys que desceu do dragão para retirar-lhe do corpo um enorme arpão lançado por Bronn. Drogon o vê chegando e quando lhe envia um jato de fogo para proteger Daenerys, Bronn pula sobre Jaime, derrubando-o do cavalo enquanto os dois caem no rio e Jaime afunda na água coberta por fogo na superfície.

Salvo do afogamento por Bronn, ele volta a Porto Real e conta a Cersei da destruição de suas forças por Daenerys, seu dragão e seus guerreiros e diz que não há como vencê-los. Levado por Bronn até as catacumbas da Fortaleza Vermelha, se depara com Tyrion, que foi secretamente a Porto Real propor uma trégua entre os Lannister e Daenerys para combaterem juntos um mal maior, os Caminhantes Brancos. Conversando sobre isso com Cersei, ela lhe diz que está grávida e que dirá a todos que ele é o pai ao invés de esconder o incesto como sempre fizeram. Ao lado de Bronn, ele vê das muralhas de Porto Real a chegada à frente da cidade dos Dothraki e dos Imaculados que acompanham Daenerys, Jon e Tyrion à reunião. Por seu lado ele acompanha Cersei ao Fosso do Dragão, onde todos se reúnem para tratar sobre a trégua. Jon lhes mostra a criatura morta-viva que trouxe do Norte e Jaime compreende o real perigo que todos correm, especialmente depois que Brienne de Tarth lhe mostra que aquilo está acima de lealdades e juramentos pois é uma luta pela sobrevivência dos humanos. Depois que Cersei se recusa a fazer um acordo pela recusa de Jon Snow em se manter neutro numa posterior luta entre ela e Daenerys por Westeros, ele tenta convencê-la mas é mandado embora. Ele deseja boa sorte a Tyrion que vai tentar a mesma coisa numa conversa particular com a irmã. Depois que Cersei volta atrás, ele começa a traçar com seus generais os planos para a ajuda dos Lannister ao Norte, mas é interrompido por Cersei, que quer uma conversa particular com o irmão. Na conversa, ela lhe diz que sua aceitação do acordo era um blefe e não tem real intenção de enviar suas tropas ao Norte, esperando que os outros se matem para depois derrotar o que restar. Jaime tenta convencê-la que aquela é uma guerra de todos juntos contra os mortos ou ninguém sobreviverá, mas Cersei mantém sua posição e diz que eles serão ajudados pelas forças que Euron Greyjoy foi buscar em Essos. Indignado com a posição da irmã, Jaime diz que cumprirá sua promessa e desafia Cersei a impedi-lo; Cersei ordena ao "Montanha" que o mate mas é outro blefe e Jaime sai de Porto Real a cavalo, solitário e sem exército, para se unir a Daenerys, Jon e Tyrion, deixando Cersei sozinha na Fortaleza Vermelha.

8ª temporada (2019) 
Jaime chega a Winterfell e é levado à presença de Daenerys, Sansa, Jon Snow, Bran Stark, dos nobres e soldados no Grande Salão do castelo. Ele traz a notícia de que Cersei não enviará seu exército para ajudar mas que ele está ali para cumprir a palavra dada. Daenerys e Sansa querem executá-lo por seus crimes passados contra os pais de ambas. Tyrion e Brienne interferem, dizendo que Jaime é um homem de honra e que está ali para ajudar. Brienne diz a Sansa que confia plenamente nele. Com isso, sua vida é poupada. Jaime segue Brianne quando ela inspeciona as tropas fora do castelo e lhe diz que estaria honrado em servir sob seu comando. Depois ele encontra-se a sós com Bran no Bosque Sagrado, pede desculpas pelo que lhe fez um dia e pergunta porque ele não contou a todos no Grande Salão. Bran responde que todos os guerreiros são necessários agora. À noite, quando um grupo se reúne em volta de uma fogueira do salão, Jaime faz Brienne se ajoelhar e a sagra como Cavaleira dos Sete Reinos de Westeros, algo incomum para uma guerreira mulher. Durante a batalha que se segue contra os Caminhantes, Jaime luta com bravura, salva a vida de Brienne quando ela está para ser morta por um grupo de mortos-vivos, e sobrevive ao massacre de Winterfell depois que a vitória é alcançada com a morte do Rei da Noite, o que transforma em pó todos os atacantes.

Após o banquete na noite seguinte que celebra a vitória dos vivos, Jaime segue Brienne que se retira para seu quarto e lá os dois fazem amor, ele tirando a virgindade da guerreira. Ele e Tyrion são surpreendidos enquanto conversam num quarto por Bronn, que veio a Winterfell matá-los, seduzido pela proposta de Cersei de torná-lo um lord rico; Tyrion porém faz ao mercenário uma oferta maior que a de  Cersei e Bronn se retira deixando os dois vivos. Quando Daenerys e Jon rumam para o sul para a guerra contra Cersei, ele resolve ficar em Winterfell, sem querer participar da batalha. Depois que chegam as noticias de que a frota da rainha Targaryen foi atacada e afundada em Pedra do Dragão e ela se dirige ao sul para incendiar e destruir Porto Real, Jaime decide ir ao encontro da irmã, ignorando as súplicas de Brienne para que ele fique ali com ela. Em seu caminho para Porto Real ele é interceptado e preso pelos homens dos Imaculados mas Tyrion consegue entrar onde ele se encontra. Os dois tem uma reunião emocionada onde o anão diz que Jaime foi a causa de sua sobrevivência até agora e o único que gostava dele quando criança. Ele o liberta e arma um plano para que ele entre em Porto Real, tire Cersei de lá e os dois fujam pela catacumba sob a fortaleza onde jazem os ossos dos antigos dragões Targaryen e naveguem de barco para  Pentos, em Essos. Depois de muitos percalços entre a população da cidade que foge apavorada da invasão e do dragão de Daenerys, ele chega à pequena praia onde está o barco conseguido por Tyrion mas é surpreendido por Euron Greyjoy, que sobreviveu ao naufágio de sua frota. Os dois lutam mas apesar de apunhalado duas vezes Jaime mata o adversário e vai para a fortaleza. Ele encontra Cersei sozinha perambulando e os dois fogem para as catacumbas e estão abraçados quando o teto do lugar desaba sobre eles, matando-os.

Desenvolvimento e recepção crítica
Numa entrevista à revista Rolling Stone, o criador da personagem e da saga, George R. R. Martin, fala sobre as ambiguidades de sua criação:

A revista TIME descreveu Jaime Lannister como "um lutador incomparável e um homem espirituoso" e acrescenta:"sem dúvida ele tem feito algumas das coisas mais desprezíveis em um show cheio de coisas desprezíveis – incluindo, mas não apenas limitado a isto, ter filhos através de incesto, tentar matar um menino que descobriu seu incesto e assassinar seu primo a sangue frio – mas, apesar disto tudo, o "Regicida" continua a ser uma das personagens mais populares da história, que tem se tornado complexa e bizarramente simpática", enquanto o Los Angeles Times o chama de "bonito e inescrupuloso".

Matt Fowler do IGN observa que "as pessoas que parecem conseguir a redenção neste show são os vilões". No curso de três temporadas, a série tem transformado Jamie de um vilão óbvio num anti herói. Em 2016, durante 6ª temporada da série, Christopher Hooton do jornal britânico The Independent escreveu sobre ele:"Game of Thrones é cheio de personagens que são seguros de si mesmos, exceto Jamie Lannister, a quem foi dado considerável tempo de exposição na tela esta semana, de maneira a estabelecer um pouco mais da complexidade em seu caráter. Durante a série, ele tem ido de "um grande idiota" para um "ainda grande idiota mas admirável em como resiste ao aprisionamento" e para um "talvez ele esteja começando a se redimir". Esta terceira vertente diminuiu um pouco no 6º episódio quando ele voltou para o lado de Cersei, mas mostrou vislumbres de retornar no 8º episódio quando ele se reuniu com Brienne, a única personagem que pode apelar a seu senso de culpa e honra".

Ator
Nikolaj Coster-Waldau foi indicado para o Saturn Award de melhor ator coadjuvante em televisão por seu trabalho na terceira temporada. Ele e o restante do elenco foram indicados para o Screen Actors Guild Award–SAG de melhor elenco em série de drama em 2012, 2014, 2015, 2016 and 2017.

Em outubro de 2014, Coster-Waldau e outros atores-chave do elenco, todos contratados inicialmente para seis temporadas da série, renegociaram seus contratos para uma potencial sétima temporada com um aumento de salário para as temporadas cinco, seis e sete.The Hollywood Reporter chamou a renegociação de "enorme", comentando que os novos valores colocaria estes atores "entre os mais bem pagos da televisão a cabo" O portal Deadline.com, que cobre as notícias de Hollywood, apontou valores de US$300.000 dólares para a 5ª temporada e o valor anunciado para a sétima temporada e uma potencial oitava foi de "perto de US$500.000 dólares por episódio".

Em 2017, ele transformou-se num dos atores mais bem pagos da história da televisão, com um contrato de US$1.100.000 dólares por cada episódio da nova temporada. O jornal britânico Daily Express colocou os valores totais na casa de £2 milhões de libras, provavelmente um valor que incluiu percentagens nos direitos pela retransmissão do programa em outros países do mundo – cerca de 170 – e sobre a comercialização de DVDs.

Personagens de As Crônicas de Gelo e Fogo
Personagens amputados na ficção
Cavaleiros fictícios